Сенсені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 28 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 851 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2125,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенсені на сайті французького Національного інституту географії
 Сенсені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенсені на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенсені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенсені на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена